Shirley Fry e Althea Gibson hanno battuto in finale Mary Hawton e Fay Muller 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Shirley Fry /  Althea Gibson (Campionesse)
 Margeret Carter /  Beryl Penrose (semifinali)

 Mary Hawton /  Fay Muller (finale)
 Lorraine Coghlan /  Margaret Hellyer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1957